Ligat Ha'al (på hebreiska: לִיגָת הַעָל) är Israels högsta division i fotboll för herrar, och lyder under Israels fotbollsförbund. Serien, som i nuvarande form spelats sedan säsongen 1999/2000, har sina rötter i de fotbollsserier som spelades i gamla Palestinamandatet. Många av matcherna spelas på lördagarna, alltså under det judiska sabbatsfirandet, vilket väckt debatt.

Klubbar säsongen 2019/2020

Mästare

Palestina 1931/1932-1948

Israeliska ligan 1949/1950-1952/1953

Ligat Alef 1952/1953-1954/1955

Ligat Leumit 1955/1956-1998/1999

Ligat Ha'al sedan 1999/20

Källor

RSSSF

Fotnoter

Externa länkar
 football.org.il
 Soccerway.com
 The-sports.org

Fotbollstävlingar i Israel
Fotbollsserier
Återkommande sportevenemang med premiär 1999